Weiherbach ist ein geographischer Name:

Gewässer:
 Emerlander Weiherbach, linker Nebenlauf der Eschach (zur Aitrach) vor Winterstetten, Stadt Leutkirch im Allgäu, Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg

 Weiherbach (Aich), linker Zufluss der Aich bei Grötzingen, Gemeinde Aichtal, Landkreis Esslingen, Baden-Württemberg
 Weiherbach oder Pfaffenbach (Alf), rechter Zufluss der Alf am Gewerbegebiet von Mehren, Landkreis Vulkaneifel, Rheinland-Pfalz
 Weiherbach (Aspengraben), linker Zufluss des Aspengrabens (zur Maisach (Amper)) in Überacker, Gemeinde Maisach, Landkreis Fürstenfeldbruck, Bayern
 Weiherbach (Auenbach), rechter Zufluss des Auenbach (Ablach) von Rast, Gemeinde Sauldorf, Kreis Sigmaringen, Baden-Württemberg
 Weiherbach (Bibert), linker Zufluss der Bibert vor Leichendorf, Stadt Zirndorf, Landkreis Fürth, Bayern
 Weiherbach, Mittellauf des Balesfelder Bachs im Eifelkreis Bitburg-Prüm, Rheinland-Pfalz
 Weiherbach (Blau), rechter Zufluss eines Nebenkanals der Blau (Donau) in Gerhausen, Stadt Blaubeuren, Alb-Donau-Kreis, Baden-Württemberg
 Weiherbach (Breg), linker Zufluss der Breg nach Wolterdingen, Stadt Donaueschingen, Schwarzwald-Baar-Kreis, Baden-Württemberg
 Weiherbach (Böhmerweiher), linker Zufluss des Weihergrabens auf dem Stadtgebiet von München vor dessen Mündung in den Gröbenbach bei Gröbenzell; zweigt vom Speckbach (Erlbach) ab und durchfließt einen der Böhmerweiher
 Weiherbach (Deggenhauser Aach), rechter Zufluss der Deggenhauser Aach in Deggenhausen, Gemeinde Deggenhausertal, Bodenseekreis, Baden-Württemberg
 Weiherbach (Ellerbach), Nebengewässer des Ellerbachs im Landkreis Bad Kreuznach, Rheinland-Pfalz
 Weiherbach (Eschach) siehe oben → Emerlander Weiherbach
 Weiherbach (Felsalb) oder Walshausener Bach, rechter Zufluss der Felsalb in Walshausen, Landkreis Südwestpfalz, Rheinland-Pfalz
 Weiherbach, Abschnittsname des Grabenbach (Ablach), linker Zufluss der Ablach in Meßkirch, Landkreis Sigmaringen, Baden-Württemberg
 Weiherbach (Gehretslaubenbach), rechter Zufluss des Gehretslaubenbachs bei Sinnenberg, Gemeinde Deggenhausertal, Bodenseekreis, Baden-Württemberg, der beim Eichstegerhof der Gemeinde in die Deggenhauser Aach mündet
 Weiherbach (Glött) – drei Zuflüsse der Glött im Landkreis Günzburg, Bayern; flussabwärts:
 Weiherbach (Glött, Glöttweng), von links vor Glöttweng, Gemeinde Landensberg
 Weiherbach (Glött, Landensberg), von rechts in Landensberg
 Weiherbach (Glött, Waldkirch), von links nach Waldkirch, Gemeinde Winterbach
 Weiherbach (Hirtenbach, Harthausen), linker Zufluss der Erlenbachs bei Harthausen, Gemeinde Rettenbach, Landkreis Günzburg, Bayern, der über den Rettenbach in die Kammel entwässert
 Weiherbach (Hirtenbach, Moosbeuren), linker Zufluss des Hirtenbach bei Moosbeuren, Gemeinde Oberstadion, Alb-Donau-Kreis, Baden-Württemberg, der über den Stehenbach in die Donau entwässert
 Weiherbach (Hornbach), linker Zufluss des Hornbachs bei Opperding, Gemeinde Rolbing, Département Moselle, Lothringen, Frankreich
 Weiherbach (Inn), auch Weiherburgbach, linker Zufluss des Inns in Innsbruck, Tirol
 Weiherbach (Kleine Kinzig), rechter Zufluss der Kleinen Kinzig in der Talsperre Kleine Kinzig in der Stadtteilgemarkung Reinerzau von Alpirsbach, Landkreis Freudenstadt, Baden-Württemberg
 Weiherbach (Klemmbach), rechter Zufluss des Klemmbachs (zur Kleinen Wiese) nach Vorderheubronn, Gemeindeteil Neuenweg, Kleines Wiesental, Landkreis Lörrach, Baden-Württemberg
 Weiherbach (Kraichbach), rechter Zufluss des Kraichbachs nach Gochsheim, Gemeinde Kraichtal, Landkreis Karlsruhe, Baden-Württemberg
 Weiherbach (Krebsbach), linker Zufluss des Krebsbachs (zum Katzenbach, zum Neckar) in Hemmendorf, Stadt Rottenburg am Neckar, Landkreis Tübingen, Baden-Württemberg
 Weiherbach (Kronach), rechter Zufluss der Kronach (Weißer Main) nach Neudorf, Gemeinde Bad Berneck im Fichtelgebirge, Landkreis Bayreuth, Bayern
 Weiherbach (Lein), linker Zufluss der Lein nach Leinroden, Gemeinde Abtsgmünd, Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Weiherbach (Main), im Oberlauf Überschargraben, rechter Zufluss des Mains bei Kösten, Stadt Lichtenfels, Landkreis Lichtenfels, Bayern
 Weiherbach (Maisach), Nebengewässer der Maisach, Landkreis Dachau, Bayern
 Weiherbach, Oberlaufabschnitt des Maisinger Bachs zwischen Aschering und dem Maisinger See, Gemeinde Pöcking, Landkreis Starnberg, Bayern 
 Weiherbach (Menach), Zufluss der Menach, Niederbayern
 Weiherbach (Mooshamer Weiherbach), linker Zufluss des Mooshamer Weiherbachs bei Ascholding, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Oberbayern
 Weiherbach (Mösmühlebach), linker Zufluss des Mösmühlebachs bei der Mösmühle, Stafflangen, Stadt Biberach an der Riß, Landkreis Biberach, Baden-Württemberg, der über den Aiweiher Bach in den Rotbach (Riß, Biberach) entwässert
 Weiherbach (Muckbach), linker Zufluss des Muckbachs aus Dittwar, Tauberbischofsheim, Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg 
 Weiherbach (Mühlbach), rechter Zufluss des Mühlbachs nach Renfrizhausen, Stadt Sulz am Neckar, Landkreis Rottweil, Baden-Württemberg, der bei Mühlheim am Bach in den Neckar mündet
 Weiherbach (Ostrach) – drei Zuflüsse der Ostrach (zur Donau) in Baden-Württemberg; flussabwärts:
 Weiherbach (Ostrach, Guggenhausen), rechter Zufluss nahe Guggenhausen, Landkreis Ravensburg
 Weiherbach (Ostrach, Riedhausen), rechter Zufluss bei Riedhausen, Landkreis Ravensburg
 Weiherbach (Ostrach, Ostrach), linker Zufluss in Ostrach, Landkreis Sigmaringen
 Weihergraben (Paar) – zwei Zuflüsse der Paar in Bayern:
 Weiherbach (Paar, Aichach), linker Zufluss nach der Oedmühle von Markt Kühbach, Landkreis Aichach-Friedberg
 Weiherbach, Unterlaufname des Gabelbach (Paar), rechter Zufluss gegenüber Starkertshofen, Markt Reichertshofen, Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm, Bayern
 Weiherbach (Pfettrach), rechter Zufluss der Pfettrach im kreisfreien Landshut, Niederbayern, Bayern
 Weiherbach (Prim), zwei rechte Zuflüsse der Prim in der Stadt Rottweil, Landkreis Rottweil, Baden-Württemberg; flussabwärts:
 Weiherbach (Prim, Neufra), Zufluss nach Neufra
 Weiherbach (Prim, Göllsdorf), Zufluss in Göllsdorf
 Weiherbach (Reutibach), rechter Zufluss des Reutibachs bei Sauggart, Gemeinde Uttenweiler, Landkreis Biberach, Baden-Württemberg
 Weiherbach (Roda), Nebengewässer der Roda im Saale-Holzland-Kreis, Thüringen
 Weiherbach (Röhlinger Sechta), linker Oberlauf der Röhlinger Sechta bis Pfahlheim, Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Weiherbach (Rohrbach), linker Zufluss des Rohrbachs (linker Oberlauf des Waltenhofener Bachs, zur Iller) bei Wuhr, Gemeinde Waltenhofen, Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Weiherbach (Rötenbach), rechter Zufluss des Rötenbachs (zur Schwarzach, zur Donau bei Riedlingen) bei Neufra, Stadt Riedlingen, Landkreis Biberach, Baden-Württemberg
 Weiherbach (Röthenbach), rechter Zufluss des Röthenbachs (zur Haidenaab) in den Hammerweiher vor Röthenbach, Markt Kohlberg, Landkreis Neustadt an der Waldnaab, Bayern
 Weiherbach oder Waldbach (Ruwer, Zerf), linker Zufluss der Ruwer bei Frommersbach, Ortsgemeinde Zerf, Landkreis Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz
 Weiherbach (Schlichem), linker Zufluss der Schlichem bei Täbingen, Gemeinde Rosenfeld, Zollernalbkreis, Baden-Württemberg
 Weiherbach (Schlossbach), rechter Zufluss des Schlossbachs (zum Neckar) bei Herrenzimmern, Gemeinde Bösingen, Landkreis Rottweil, Baden-Württemberg
 Weiherbach (Schmiech), rechter Zufluss der Schmiech in Ehingen (Donau), Alb-Donau-Kreis, Baden-Württemberg
 Weiherbach (Seebach), ehemals deutscher Name des Nebeský potok im Nordwesten Tschechiens
 Weiherbach (Steinlach), linker Zufluss der Steinlach bei Talheim, Stadt Mössingen, Landkreis Tübingen, Baden-Württemberg
 Weiherbach (Suhre), Nebengewässer der Suhre, Kanton Luzern
 Weiherbach (Sulzbach), rechter Hauptstrang-Oberlauf des Sulzbachs (zur Körsch) bis in Neuhausen auf den Fildern, Landkreis Esslingen, Baden-Württemberg
 Weiherbach (Waldach) – zwei Zuflüsse der Waldach in der Gemeinde Waldachtal, Landkreis Freudenstadt, Baden-Württemberg; flussabwärts:
 Weiherbach (Waldach, Tumlingen), linker Zufluss in Tumlingen
 Weiherbach (Waldach, Unterwaldach), linker Zufluss vor Unterwaldach
 Weiherbach (Wolfegger Ach), linker Zufluss der Wolfegger Ach in Wolfegg, Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg
 Weihergraben (Wörnitz) – zwei Zuflüsse der Wörnitz in Bayern; flussabwärts:
 Weihergraben (Wörnitz, Weiltingen), rechter Zufluss in Weiltingen, Landkreis Ansbach
 Weihergraben (Wörnitz, Lochenbach), rechter Zufluss bei Lochenbach, Gemeinde Auhausen, Landkreis Donau-Ries
 Weiherbach (Zenn) – zwei Zuflüsse der Zenn im Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern; flussabwärts:
 Weiherbach (Zenn, Obernzenn), linker Zufluss der Zenn im Obernzenner See von Obernzenn
 Weiherbach (Zenn, Neuhof an der Zenn), rechter Zufluss der Zenn in Neuhof an der Zenn

Ort:
 Weiherbach (Schlierbach), Teil der Gemeinde Schlierbach, Kanton Luzern

Siehe auch:
 Weierbach
 Weiherbrunnenbach
 Weiherfeldbach
 Weihergraben
 Weihersbach
 Weihermühlbach
 Weiherwiesenbach
 Weyerbach
 Wildenweiherbach